I campionati mondiali di pallanuoto (FINA World Water Polo Championships) sono le competizioni maschile e femminile a squadre nazionali, disputate a latere dei campionati mondiali di nuoto, che assegnano periodicamente il titolo di campione del mondo di pallanuoto.

La prima edizione maschile fu organizzata nel 1973, mentre quella femminile nel 1986.

Qualificazioni
Partecipano al campionato mondiale 16 formazioni, sia nel torneo maschile che in quello femminile. Le squadre si qualificano secondo le seguenti modalità:
4 squadre: le prime classificate della più recente Coppa del Mondo o del più recente torneo olimpico.
2 squadre: le prime classificate della World League dell'anno precedente al mondiale.
1 squadra: in rappresentanza del paese ospitante.
3 squadre: in rappresentanza dell'Europa. La qualificazione viene attribuita normalmente alle migliori classificate del più recente campionato europeo.
2 squadre: in rappresentanza delle Americhe. Si disputa un torneo di qualificazione apposito.
2 squadre: in rappresentanza dell'Asia. Le migliori dei più recenti Giochi asiatici.
1 squadra: in rappresentanza dell'Africa.
1 squadra: in rappresentanza dell'Oceania.

Torneo maschile

Albo d'oro

Medagliere
In corsivo le squadre nazionali non più attive.
 Aggiornato a Budapest 2022

Partecipazioni e piazzamenti

Torneo femminile

Albo d'oro

Medagliere
 Aggiornato a Budapest 2022

Partecipazioni e piazzamenti

Note